Urnaut ist der Familienname folgender Personen:

 Aljosa Urnaut (* 1988), belgischer Volleyballspieler
 Andrej Urnaut (* 1965), slowenischer Volleyballspieler und -trainer